Cucova se poate referi la:
Cucova, Bacău
Cucova, Iași